Špak (zdrobněle špaček) je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Alojz Špak (* 1964) – slovenský fotbalista
 Georgij Špak (* 1943) – ruský generál, v letech 2004 až 2008 gubernátor Rjazaňské oblasti Ruské federace
 Josef Špak (1929–2016) – duchovní Církve československé husitské a v letech 1994 až 2001 její patriarcha
 Miroslav Špak (* 1934) - český silniční motocyklový závodník
 Mykola Špak (1909–1942) – ukrajinský básník, spisovatel a překladatel, partyzán
 Petr Špak (* 1972) – český fotbalista, hráč FC Svit Zlín
 Viktor Špak (* 1983) – slovenský zpěvák a kytarista
 Volodymyr Špak (* 1930) – ukrajinský filosof

Související články 
 Spak